Андріяшівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні

 Андріяшівська сільська рада — Вінницька область, Крижопільський район
 Андріяшівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Бердичівський район
 Андріяшівська сільська рада — Сумська область, Роменський район